Germer heißt
 eine Pflanzengattung, siehe Germer (Gattung)

Germer ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Germer (1901–1987), deutscher Erfinder
 Ernst Germer (1901–1987), deutscher Künstler und Professor für Kunsterziehung
 Harald Germer (* 1952), deutscher Künstler und Spieleautor

 Karl Germer (1885–1962), deutscher Okkultist
 Kornelia Germer (* um 1950), deutsche Mathematikerin und Physikerin
 Lester H. Germer (1896–1971), US-amerikanischer Physiker
 Peter Germer (* 1949), deutscher Ringer
 Richard Germer (1900–1993), deutscher Volkssänger
 Rudolf Germer (1884–1938), deutscher Landschaftsarchitekt
 Stefan Germer (1958–1998), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Professor für Kunstwissenschaft
 Ulrike Germer (* 1944), deutsche Schauspielerin, siehe Ulrike Behrmann von Zerboni
 Volkhardt Germer (* 1944), deutscher Kommunalpolitiker (Weimar)